Дуся́ (; устар. Дузя, Дусь) — озеро на юге Литвы. Третье по площади в стране и второе по этому показателю среди озёр полностью находящихся на территории Литвы. Относится к бассейну Шяшупе

Расположение 
Озеро располагается в пределах территории  Лаздийского района. По восточному берегу проходит граница  Лаздийского района; часть северного берега северо-западной оконечности озера является границей  Алитусского района.

Морформетрия 
Площадь озера составляет 23,34 км², длина — 8,4 км, максимальная ширина 4,2 км. Высота над уровнем моря — 106,35 м. Наибольшие глубины приходятся на центральную часть озера и достигают 32,6 м, средняя глубина озера равняется 15,4 м. Берега большей частью песчаные и пологие, протяжённость береговой линии — 21,6 км. Площадь водосборного бассейна — 107,8 км².

Примечания 

Бассейн Шешупе
Озёра Лаздийского района
Швянтэжярское староство